Rolls-Royce Motor Cars Ltd (Роллс-Ройс) — английская компания, подразделение BMW AG, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

История 
В 1998 году владельцы концерна Vickers решили избавиться от активов Rolls-Royce Motors. Наиболее привлекательным покупателем был немецкий автопроизводитель BMW, который уже поставлял двигатели и компоненты для автомобилей Rolls-Royce и Bentley, но итоговое предложение BMW, составившее £340 млн, перебил другой немецкий автогигант Volkswagen, предложивший £430 млн.

VW получил от Vickers права на статуэтку Дух Экстаза и фирменную решётку радиатора Rolls-Royce, на марку Bentley (включая логотип), модели (включая документацию по ним), производство и производственные помещения, штаб-квартиру. Но VW остался без торговой марки и логотипа Rolls-Royce в виде совмещённых букв , потому что машиностроительная компания Rolls-Royce plc, имевшая в собственности права на их использование, решила сохранить их за собой в случае продажи автомобильного подразделения. Rolls-Royce plc переуступила своё право на торговую марку и логотип Rolls-Royce BMW за 40 млн. $, потому что обе фирмы имели совместные проекты.

Пункт в договоре BMW, на поставку двигателей и компонентов для Rolls-Royce Motors, позволял расторгнуть договор и прекратить поставки, уведомив вторую сторону за год. VW был не в состоянии в короткие сроки изменить конструкцию выпускавшихся моделей для использования других двигателей. Расколотый исторический облик Rolls-Royce (название и логотип, решетка радиатора и Дух Экстаза), а также опасность остановки производства из-за поставок двигателей, вынудил BMW и VW сесть за стол переговоров.

По итогам переговоров VW согласился продать BMW права на решетку радиатора и Дух Экстаза, взамен на продолжение поставок двигателей и компонентов BMW на производство до 2003 года. Также VW продолжал производить машины под маркой Rolls-Royce с 1998 по 2003 год, тем самым давая BMW время на строительство штаб-квартиры, нового завода в Гудвуде (северо-восточнее города Чичестер, графство Западный Суссекс) и разработку полностью новой модели Phantom.

Деятельность 
В 2007 году объём производства составил 1009 единиц, впервые превысив отметку 1000 автомобилей.
В 2011 году был установлен рекорд по объёму продаж за всю историю компании — 3538 машин. За 2021 год было произведено 5912 автомобилей под маркой Rolls-Royce.

Автомобили 

 2003 Phantom — представленный в январе 2003 года на детройтской североамериканской международной автомобильной выставке стала первой моделью компании Rolls-Royce Motor Cars Limited. Подразделение BMW не имело технической или корпоративной связи с самой компанией Rolls-Royce, за исключением торговой марки и логотипа. Автомобиль был оснащён двигателем 6,75 л V12, производства BMW. Часть электроники была также производства компании и её подрядчиков, однако большинство деталей было оригинальными для автомобиля. В отличие от Mini (который на 90 % был разработан и производился в Великобритании) большая часть деталей производилась в Германии, хотя сборка и ходовые испытания автомобилей проводятся на фабрике в Гудвуде. Вместе с тем, новый автомобиль имеет пропорции и линии, характерные для классических автомобилей Rolls-Royce. Автомобиль доступен в стандартной и удлинённой версии, стоимость автомобиля начинается от £250,000.
В 2007 году компания объявила о выходе ограниченной серии из 25 седанов Rolls-Royce Phantom, окрашенных в необычный белый цвет Metallic Ghost Silver, со статуэткой «Дух Экстаза» из серебра и особой отделкой салона. Выпуск серии приурочен к 100-летнему юбилею модели Rolls-Royce Silver Ghost.

 2007 Phantom Drophead Coupe — кабриолет с мягкой складной крышей был разработан на базе прототипа Rolls-Royce 100ЕХ.
 

 2018 Rolls-Royce Cullinan — первый в истории компании Rolls-Royce внедорожник, который официально был представлен в 2018 году.

 2022 Rolls-Royce Spectre — первый в истории компании Rolls-Royce электромобиль, который официально был представлен в 2022 году.

Модельный ряд марки 

 Phantom:
 Rolls-Royce Phantom SWB (в стандартном кузове 5,83 м),
 Rolls-Royce Phantom EWB (в удлиненном кузове 6,08 м),
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe (5,6 м),
 Rolls-Royce Phantom Coupe (5,6 м),
 Rolls-Royce Ghost (5,4 м),
 Rolls-Royce Ghost EWB (5,56 м),
 Rolls-Royce Cullinan,
 Rolls-Royce Wraith,
 Rolls-Royce Dawn.
 Rolls-Royce Spectre.

Интересные факты 
 Bentley Motors в 1931—1998 годах являлась подразделением Rolls-Royce.
 Завод в Гудвуде (графство Западный Суссекс) — шестое место в истории, где выпускают автомобили «Роллс-Ройс». Построен концерном БМВ, поскольку предыдущий завод в Крю отошёл к «Фольксвагену». Строительство предприятия обошлось БМВ в сумму от 60 до 85 млн. долларов.
 «Роллс-Ройсы» до сих пор ручной сборки. На заводе в Гудвуде всего два робота (на 2010 г.), наносящие краску на кузов. Все остальные работы выполняются вручную.
 Каждый автомобиль фирмы проходит на испытательном полигоне две тысячи километров. После чего машину разбирают, проверяют каждый узел, затем она окрашивается в 12 слоёв краски. После чего согласно конкретной спецификации заказчика машина окончательно собирается.

Галерея

См. также 
 Дух Экстаза — всемирно известный символ фирмы Rolls-Royce, её визитная карточка

Примечания

Ссылки 
 
 

 Rolls-Royce
Автомобилестроительные компании Великобритании